Година (, , , ) — фамилия. Известные носители:
 Година, Андре (1903—1979) — французский шоссейный велогонщик.
 Година, Джон (род. 1972) — американский толкатель ядра и метатель диска.
 Година, Елена Михайловна (род. 1977) — российская волейболистка, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира 2006 года.
 Година, Николай Иванович (1935—2021) — русский советский писатель и поэт.

См. также 
 Годин
 Ла-Альму́нья-де-До́нья-Годи́на ()